Doria är ett släkte av insekter. Doria ingår i familjen Flatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar